Аликен, Алиакбер, Шалекен (г. рожд. неизв. — после 1859), хан, младший сын султана Карабаса, правнук хана Кучука, правил коныратами, частью кыпчаков Среднего жуза, некоторыми родами племени сарыуйсун Старшего жуза. В годы национально-освободительного движения казахов против кокандского гнета Аликен был объявлен ханом (1858). В августе 1858 года Аликен собрал 5-тысячный вооруженный отряд для борьбы против коканднев.

Литература 
 

Казахские султаны